Adamantio (Adamantium) – materia immaginaria dei fumetti Marvel Comics
 Adamantium – gruppo musicale hardcore punk statunitense